Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Newark (Arkansas)
 Newark (Delaware)
 Newark (Illinois)
 Newark (Kalifornia)
 Newark (Maryland)
 Newark (Missouri)
 Newark (New Jersey), a nagyváros
 Newark (New York)
 Newark (Ohio)
 Newark (Oklahoma)
 Newark (Texas)
 Newark (Vermont)
 Newark (Wisconsin)
Egyesült Királyság
 Newark-on-Trent, Egyesült Királyság
 Newark, Skócia, Egyesült Királyság
 Kanada
 Newark (Ontario)

Egyéb 
 Newark Liberty nemzetközi repülőtér, egy nagy nemzetközi repülőtér New York City közelében, Newark (New Jersey)-ben
 USS Newark, az US-amerikai tengerészet több hadihajójának neve
 Newark Group, a papír újrahasznosításával foglalkozó nemzetközi vállalat